De Bpost bank trofee 2012-2013 begon op 14 oktober met de GP Mario De Clercq en eindigt op 24 februari met de Internationale Sluitingsprijs. De bpost bank heeft de sponsoring van dit evenement, dat voorheen bekendstond als de Gazet van Antwerpen trofee, overgenomen.

Het klassement wordt sinds dit jaar niet meer opgemaakt door het geven van punten, maar door tijdsverschillen, een methode die bekend is uit het wegwielrennen. Alle renners die niet starten, de wedstrijd niet uitrijden of op meer dan vijf minuten achterstand eindigen krijgen reglementair een achterstand van vijf minuten op de winnaar toegeschreven en doen dus nog steeds meer voor het klassement. Ook zijn er bonificatieseconden te verdienen, er is onderweg één tussensprint waarbij de eerste drie renners respectievelijk 15, 10 en 5 seconden winnen en diezelfde bonussen worden ook op de streep vergeven.

Kalender

Eindklassement 
Eindklassement na acht manches.

Uitslagen

Externe link 
 Website bpost bank Trofee

2012-2013
Veldrijden in 2012
Veldrijden in 2013